Wyrwa – osada w woj. kujawsko-pomorskim
 Wyrwa – polskie nazwisko
4 cieki wodne:
 Wyrwa – rzeka, dopływ Wdy
 Wyrwa – rzeka, dopływ Wiaru
 Wyrwa – potok, dopływ Sanu
 Wyrwa – potok, dopływ Gróbki